Пётр Кожевников:
 Кожевников, Пётр Алексеевич (1871—1933) — русский писатель и литературный критик.
 Кожевников, Пётр Валерьевич (1953—2012) — писатель, журналист, актёр.
 Кожевников, Пётр Васильевич (1898—1969) — советский дерматовенеролог, доктор медицинских наук.
  (1896—1980) — член ОУН и подозреваемый агент НКВД/ОГПУ